Felice Mariani – calciatore italiano
Felice Mariani – judoka italiano